Хаджизаде — иранская фамилия. Известные носители:

 Хаджизаде, Амир-Али — иранский военачальник, бригадный генерал.
 Хаджизаде, Мехди (род. 1981) — иранский борец вольного стиля.